

Pauw 
 Adriaan Pauw (1581-1653), grand-pensionnaire de Hollande ;
 Pieter Pauw (1564-1617),  botaniste et médecin néerlandais ;
 Vera Pauw (née en 1963), joueuse et entraîneuse de football néerlandaise.
 Marion Pauw, (1973-), écrivaine, femme de lettres et scénariste australo-néerlandaise.

De Pauw 

 Bart De Pauw (né en 1968), producteur de télévision belge ;
 Brigitte De Pauw (née en 1958), femme politique belge ;
 Corneille de Pauw (1739-1799), sous-diacre catholique et philosophe néerlandais ;
 Jan Cornelis de Pauw (?-1749), philologue néerlandais ;
 Josse De Pauw (né en 1952), acteur, metteur en scène de théâtre et réalisateur de cinéma belge ;
 Lydia de Pauw (née en 1929), femme politique belge ;
 Mathieu De Pauw (né en 1984), joueur de rugby à XV français ;
 Moreno De Pauw (né en 1991), coureur cycliste belge ;
 Noël De Pauw (1942-2015), coureur cycliste belge ;
 Nill De Pauw (né en 1990), footballeur belge.